A Koczka Kézisuli hódmezővásárhelyi székhelyű fiú és lány utánpótlás-nevelő kézilabda klub. 2011-es alapításakor céljául a város kézilabda sportágának újbóli felvirágoztatását tűzték ki. 
Utánpótlás korú csapatokat versenyeztetett, a szivacskézilabdásoktól egészen a serdülőkig. Eredményeinek köszönhetően meghatározó szereplője volt a hazai kézilabda utánpótlás versenyeknek.
Az egyesület 2014 májusában ideiglenesen felfüggesztette működését.

Magyarországi sportegyesületek
Hódmezővásárhely